Le terme spéculation peut avoir plusieurs significations :

Philosophie 

 Dans le domaine philosophique, on nomme spéculation le fait de s'interroger sur les conséquences d'une hypothèse si elle était vraie, sans nécessairement la considérer au départ comme telle.

Économie et finance 

 Dans le domaine économique, sur un marché quelconque, on nomme spéculation par extension de langage « l'activité consistant à tirer profit par anticipation de l'évolution à court, moyen ou long terme du niveau général des prix ou d'un prix particulier en vue d'en retirer une plus-value ou un bénéfice ».

 Dans le domaine financier, on nomme spéculation financière une opération, ou une série d'opérations, d'achat et de vente de titres financiers et, par extension, monétaires, sur un marché organisé (Bourse) (*) ou de gré à gré, dans l'objectif d'en tirer un bénéfice grâce à la variation de leurs cours, tout en prenant le risque de variation inverse.

 Dans le domaine financier, on nomme spéculation boursière l'un des types de spéculation financière, dont la particularité est de passer par une Bourse.

 Dans le domaine financier, on nomme spéculation à prime, ou marchés conditionnels un système de spéculation très ancien à la Bourse de Paris, qui consistait en un jeu d'options d'achat et de vente, permettant d'acheter ou vendre des obligations, mais de renoncer finalement à la transaction si le cours n'est pas parvenu au niveau espéré.

 Dans le domaine financier, on nomme spéculation en séance (en anglais day-trading) la pratique consistant à faire des allers-retours (achats puis ventes) spéculatifs durant la même séance. 

 Dans le domaine monétaire, la spéculation monétaire est un type de spéculation visant à tirer un profit individuel de l'évolution des cours d'une devise par rapport à une autre, autrement dit sur l'évolution des taux de change.

 Dans le domaine de l'immobilier, on nomme spéculation immobilière une opération économique sur un bien immobilier, motivée par l'augmentation attendue de sa valeur.

 On nomme spéculation foncière désigne toutes les formes de spéculations relatives « à un fonds de terre, à son exploitation, à son imposition » quand des agences immobilières ou foncières, des banques ou des individus (propriétaires fonciers ou acheteurs de foncier) cherchent à tirer des avantages financiers et/ou fiscaux et/ou politiques de la propriété foncière ou d'un bien immobilier existant ou potentiellement existant.

Gastronomie 

 Une spéculation est aussi le nom de la variété épaisse de spéculoos de la région de Liège.

Jeux 

 Speculation est un jeu de cartes qui était très à la mode à la fin du  et au début du  en Angleterre.

Homonymie